Ställ kan avse:

 Ställ – en konstruktion för att hålla någonting
Ställ (masugn) – den nedre delen av en masugn
 Ställ (dräkt) – en dräkt för både över och underkropp
 Motorcykelställ – en skyddsdräkt av läder eller textil
 Cykelställ –  en ställning avsedd för parkering av cyklar.
 Notställ – en konstruktion för att placera noter på
Landningställ – landningsanordningen på en flygfarkost.
Raketställ – en konstruktion för att hålla raketer
Byggnadsställning – en konstruktion runt en byggnad under konstruktion eller reparation för att tillåta transport runt hela byggnadens ytteryta.